Tomita ( eller ) är ett japanskt familjenamn med betydelsen "rikt risfält". Bland personer som bär namnet finns:

 Takeji Tomita, aikidolärare
 Kishti Tomita, TV-personlighet från Idol-juryn

Japanska efternamn
WP:Projekt Japan